Гаел Живе (; Арл, 9. октобар 1981) француски је фудбалер који игра за француску репрезентацију.

Каријера 
Каријеру је започео у локалном Арлском клубу. Свој први професионални уговор потписује у 18. години са ФК Монаком. Након успешне сезоне и учествовања у Светском првенству у фудбалу 2006. године, прелази у ФК Олимпик Марсељ где остаје две године. 

15. јануара 2009. био је позамљен ФК Блекберну на шест месеци под условом да се придружи клубу на крају сезоне,што је и био учињено.Након две успешне године напушта клуб и 
потписује уговор са ФК Арлесијен, 13. августа 2013. године. 

Годину дана касније, напушта клуб и потписује за ФК Евиан али због приватних проблема убрзо напушта клуб. Због несигурности да ће га други клубови прихватити али и у жељи да се унапреди, враћа се у клуб ФК Блекберн који убрзо губи професионални статус и ослобађа све играче.

Статистика

Репрезентација 
За репрезентацију Француске је дебитовао 2006. године али није играо ниједан меч.

Референце 

Рођени 1981.
Француски фудбалери
Француски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Монака
Фудбалери Олимпик Марсеља
Фудбалери Блекберн роверса
Фудбалери Тура
Француски фудбалски репрезентативци
Одбрамбени играчи у фудбалу